Смирно́в — найуживаніше російське чоловіче прізвище в смузі, що охоплює все Північне Надволжя. Найчастіше зустрічається в Ярославській, Костромській, Івановській областях Російської Федерації і прилеглих районах сусідніх областей, на схід ця зона розповсюджується на Кіровську область. У міру віддалення від цієї зони частота знижується.

У Москві в 1964 році прізвище Смирнов займало п'яте місце за кількістю носіїв (58 тисяч чоловік). За походженням воно — по батькові від російського нецерковного чоловічого імені Смирний, тобто «смирний, тихий, слухняний».

Деякі Смирнови — нетитулований російський дворянський рід, герб роду знаходиться в 7, 8 і 9 частини «Загального гербовника дворянських родів Російської імперії».

 Смирнов Адріан Анатолійович (1908—1992) — радянський фізик-теоретик, дійсний член АН УРСР.
 Смирнов Андрій Кирилович (1895—1941) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Смирнов Андрій Олександрович (1981) — український адвокат, політик. Заступник Керівника Офісу Президента України.
 Смирнов Андрій Сергійович (1941) — радянський і російський актор театру і кіно, режисер, сценарист і драматург, народний артист Росії.
 Смирнов Андрій Юрійович (05.04.1959, м. Кола Мурманської обл., СРСР — 28.03.1998, Росія) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Смирнов Борис Васильович (1881—1954) — російський радянський художник, викладач Московського Художнього Інституту.
 Смирнов Борис Леонідович (1891—1967) — лікар і санскритолог. Академік АН Туркменської РСР. Перекладач філософських текстів «Махабхарати».
 Смирнов Валентин Сергійович (1927—2010) — український живописець.
 Смирнов Валерій Олександрович (1939) — український вчений у галузі збагачення корисних копалин.
 Смирнов Василь Никифорович (Архімандрит Веніамін) (бл. 1782—1848) — архімандрит Глухівського Петропавлівського монастиря, просвітитель мезенських ненців (самоїдів).
 Смирнов Василь Павлович (1908—1987) — радянський футболіст і хокеїст, футбольний і хокейний тренер.
 Смирнов Віктор Васильович (1933) — російський та український письменник й кінодраматург, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Смирнов Віктор Ксенофонтович (1933—2006) — радянський і російський психіатр
 Смирнов Віктор Сергійович (1986) — багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор із плавання. Герой України. Повний кавалер ордена «За мужність».
 Смирнов Віктор Павлович (1927—1999) — токар-розточувальник цеху № 1 Сумського науково-виробничого об'єднання «Насосенергомаш», Героя Соціалістичної Праці (1976).
 Смирнов Володимир Вікторович (1954—1982) — радянський рапірист.
 Смирнов Володимир Іванович (1887—1974) — російський і радянський математик.
 Смирнов Володимир Михайлович (1927—1986) — український політик.
 Смирнов Володимир Сергійович (футболіст) (1937) — радянський футболіст, нападник.
 Смирнов Григорій Якович (1913—1990) — Герой Радянського Союзу.
 Смирнов Дмитро Олександрович (1980) — російський футболіст.
 Смирнов Євген Леонідович (1947) — український політик. Народний депутат України 2-го, та 3-го скликань.
 Смирнов Євген Миколайович — український вчений, доктор технічних наук, професор.
 Смирнов Іван Федорович — більшовик, насаджувач радянської влади в Одесі.
 Смирнов Іван Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Смирнов Ігор Васильович — кріобіолог, доктор зоологічних наук.
 Смирнов Ігор Георгійович (1946) — український економіко-географ, геологіст, країнознавець, доктор географічних наук, професор Київського національного університету.
 Смирнов Ігор Вікторович (1951—2004) — російський вчений, доктор медичних наук, академік Російської академії природничих наук, Академії енергоінформаційних наук.
 Смирнов Ігор Миколайович (1941) — президент самопроголошеної та невизнаної Придністровської Молдавської Республіки з 1991 року.
 Смирнов Леонід Васильович (лікар) (1856—1918) — хірург, доктор медицини, батько відомого нейрохірурга, психіатра, академіка, санскритолога Бориса Леонідовича Смирнова.
 Смирнов Леонід Васильович (політик) (1916—2001) — діяч оборонно-промислового комплексу СРСР
 Смирнов Микита Анатолійович (1987) — російський хокеїст.
 Смирнов Микола Миколайович (1938—2005) — російський художник.
 Смирнов Микола Петрович (1912—1963)— український актор, режисер, народний артист УРСР.
 Смирнов Михайло:
 Смирнов Михайло Ілліч (1895—1974) — радянський військовий і профспілковий діяч, голова ЦК Спілки гірничих робітників СРСР, керуючий вугільними трестами «Сталінвугілля», «Карагандавугілля» та «Уралвугілля», полковник. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Смирнов Михайло Львович (нар. 1963) — російський режисер, актор, конферансьє. 
 Смирнов Михайло Михайлович (нар. 1974) — російський композитор, продюсер, аранжувальник, мультиінструменталіст, співак і поет. 
 Смирнов Михайло Павлович (1833—1877) — історик, професор Новоросійського університету в Одесі. 
 Смирнов Михайло Павлович (нарком торгівлі СРСР) (1897—1939) — радянський діяч, народний комісар внутрішньої торгівлі СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937—1938). 
 Смирнов Олег В'ячеславович (1980) — російський хокеїст.
 Смирнов Олексій Макарович (1920—1979) — радянський актор, Заслужений артист РРФСР.
 Смирнов Олексій Максимович (1890—1942) — український режисер театру та кіно.
 Смирнов Олексій Семенович (1917—1987) — льотчик-винищувач, двічі Герой Радянського Союзу.
 Смирнов Олексій Сергійович (1982) — російський хокеїст.
 Смирнов Павло Петрович (1882—1947) — російський історик. Лауреат Сталінської премії.
 Смирнов Павло Юрійович (1989—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Смирнов Роман Андрійович (1987) — російський хокеїст.
 Смирнов Сергій Анатолійович (1958) — російський письменник-фантаст, автор історичних та детективних творів.
 Смирнов Станіслав Костянтинович (1970) — російський математик, лауреат премії Філдса.
 Смирнов Юрій Миколайович (військовик) (1981—2014) — рядовий міліції, учасник російсько-української війни.
 Смирнов Юрій Миколайович (актор) (1938) — радянський і російський актор театру, кіно і телебачення.
 Смирнов Юрій Олександрович (1947) — міністр внутрішніх справ України в 2001—2003 роках.

Смірнов
 Смірнов Андрій Вікторович (1977) — український футболіст, захисник і півзахисник.
 Смірнов Денис Анатолійович (1975) — український футболіст.
 Смірнов Євген Валерійович (1993) — український футболіст.
 Смірнов Олександр Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Смірнов Сергій Геннадійович (1975—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Смірнов Сергій Миколайович (1980—2017) — старший сержант Збройних сил України, розвідник, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Смирнова
 Смирнов-Голованов Віктор Вікторович (1934) — російський і український артист балету, балетмейстер.
 Смирнов-Замков Іван Васильович (1913—1995) — український учений у галузі органічної хімії.
 Христофор (Смирнов) (1842—1921) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Уфимський і Мензелинський.

Російські прізвища